15-й ко́рпус () — подразделение вооружённых сил Османской империи. Сформирован в годы Первой мировой войны. Его потери в Галиции составили около 25 тыс. человек.

На , на территории  () Будапешта, в Венгрии, покоятся останки 480 солдат 15-го корпуса, погибших в Галиции. В 11 могилах находится прах неизвестных солдат.

Первая мировая война

Оперативное построение в апреле 1915 года 
В апреле 1915 года в состав корпуса входили:
 15-й корпус (Галлиполи)
 3-я дивизия, 11 дивизия

Оперативное построение в августе 1916 года 
В августе 1916 года в состав корпуса входили:
 15-й корпус (командующий: миралай Якуп Шевки-бей)
 19-я дивизия (командующий: каймакам , начальник штаба: (бинбаши Люфтю-бей)
 57-й пехотный полк (командующий: бинбаши Хайри-бей)
 72-й пехотный полк (командующий: бинбаши Рифат-бей)
 77-й пехотный полк (командующий: каймакам Саип-бей)
 Подразделения пулемётчиков
 5-я рота 4-го кавалерийского полка
 Артиллерийский полк (командующий: бинбаши Зия)
 2-й батальон 25-го артиллерийского полка
 1-й батальон 9-го артиллерийского полка
 4-я инженерная рота 3-го инженерного батальона
 19-я санитарная рота
 Отряд связи

 20-я пехотная дивизия (командующий: каймакам Ясин Хильми-бей, начальник штаба: капитан Исмаил Хаккы)
 61-й пехотный полк (командующий: каймакам Бахаттин-бей)
 62-й пехотный полк (командующий: бинбаши Назми-бей)
 63-й пехотный полк (командующий: бинбаши Ахмет Мухтар-бей)
 Подразделения пулемётчиков
 6-я рота 12-го кавалерийского полка)
 20-й артиллерийский полк (командующий: бинбаши Сулейман Авны-бей)
 4-я инженерная рота 4-го инженерного батальона

Оперативное построение в декабре 1916 года 
В декабре 1916 года в состав корпуса входили:
 15-й корпус (Галиция, командующий: мирлива Джеват-паша)
 19-я дивизия (командующий: каймакам Седат-бей)
 20-я дивизия (командующий: каймакам Ясин Хильми-бей)

Оперативное построение в августе 1917 года 
В августе 1917-го года в состав корпуса входили:
 15-й корпус (Сирия)
 19-я дивизия, 20-я дивизия

Оперативное построение в январе-июне 1918 года 
В январе—июне 1918 года в состав корпуса входили:
 15-й корпус (Анатолия)
 Ничего более

Оперативное построение в сентябре 1918 года 
В сентябре 1918 года в состав корпуса входили:
 15-й корпус (Анатолия)
 41-я дивизия, 44-я дивизия

После подписания Мудросского перемирия

Оперативное построение в ноябре 1918 года 
В ноябре 1918 года в состав корпуса входили:
 15-й корпус (Анатолия)
 41-я дивизия, 44-я дивизия

Оперативное построение в январе 1919 года 
В январе 1919-го года в состав корпуса входили:
 15-й корпус (Кавказ, Эрзерум)
 3-я дивизия (Тортум)
 7-й, 8-й и 11-й пехотные полки
 12-я дивизия (Эрзерум)
 30-й, 35-й и 36-й пехотные полки
 9-я кавказская дивизия (Хасанкале, ныне — Пасинлер)
 17-й, 28-й и 29-й пехотные полки
 11-я кавказская дивизия (Ван)

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 
Воинские части и формирования, созданные в 1915 году
Османская империя в Первой мировой войне
Корпуса Османской империи